Торресменудас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 411,88 км². Население — 203 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 21 км.

Покровителем города считается святая дева де ла Пас.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки